Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 september 2017.

Vrouwen 09